Slovo Mates může znamenat:

 zkratky
 Malé televizní sázení – televizní loterie československé společnosti Sazka, spuštěná v roce 1967

 dopravní prostředky
 Mates – přezdívka nákladního automobilu Škoda 706 MT

 gastronomie
 mates (matjes) – solený mladý sleď, či jiná ryba, naložená v oleji

 kinematografie
 Mates (film) – Mates nebo Maten, nizozemský televizní film z roku 1999, režírovaný Pieterem Verhoeffem

 jména
 Mates – zdrobnělina jména Matěj
 Benson Mates (1919–2009) – americký filosof
 Frederick S. Mates – v roce 1967 založil the Mates Investment Fund
 James Mates (* 1964) – britský televizní hlasatel a novinář
 Michael Mates  (* 1934) – britský politik 
 Rudolf Mates (1881–1966) – český malíř, ilustrátor, loutkář a pedagog 

jiné
Mates condoms – značka kondomů prodávaná ve Velké Británii

Externí odkazy